Potyczki Jerry’ego Springera (ang. The Jerry Springer Show) – telewizyjny talk-show z USA. Obecnie program emituje angielska stacja Club TV oraz Puls i Puls 2, a program prowadzi Jerry Springer, były polityk. Program nagrywany jest w studiu w Chicago, należącym do koncernu NBC Universal.

Pierwsza emisja programu miała miejsce 30 września 1991, na antenie stacji NBC. Od samego początku nadawany był na antenie wielu stacji telewizyjnych w godzinach porannych i popołudniowych. Obecnie nie jest emitowany przez żadną stację należącą do NBC. Prawo do programu wykupiło wiele stacji telewizyjnych. Wśród nich jest brytyjska stacja Club TV nadająca także w Polsce. Od 1 września 2010 ten talk-show emitowany jest w TV Puls w środy i piątki o 23:00.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa programu.

Programy typu talk-show
Programy telewizji NBC